Rajd Monte Carlo 2019 (87. Rallye Automobile de Monte-Carlo) – 87. Rajd Monte Carlo rozegrany na 16 odcinkach specjalnych na terenie Francji od 24 do 27 stycznia 2019 roku na asfalcie i śniegu. Była to pierwsza runda rajdowych mistrzostw świata w roku 2019. Baza imprezy była zlokalizowana w miejscowości Gap. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2 i WRC2 Pro. Podczas rajdu został odwołany trzeci odcinek specjalny po problemach z kibicami.

Rajd wygrał Francuz Sébastien Ogier, kierując samochodem Citroën C3 WRC. Było to setne zwycięstwo marki Citroën w rajdach WRC. Dla Ogiera było to czterdzieste piąte zwycięstwo w mistrzostwach świata. Drugie miejsce ze stratą 2,2 sekundy zajął Belg Thierry Neuville, dla którego było to 34 podium w karierze w rajdach WRC. Była to najmniejsza różnica jaka dzieliła zwycięzcę od drugiego zawodnika w historii rajdów Monte Carlo. Trzecie miejsce zajął Estończyk Ott Tänak.

Lista startowa 
Poniższa lista startowa spośród 84 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC2 Pro.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki po 1 rundzie 
WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2 Pro

Kierowcy

WRC 2

Kierowcy

WWW 
Oficjalna strona Rajdu Monte Carlo

Przypisy 

Rajd Monte Carlo
Rajdowe Mistrzostwa Świata 2019
2019 w Monako